Понтіньє́ () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Мен і Луара. Населення —  осіб (2010).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 230 км на південний захід від Парижа, 120 км на схід від Нанта, 40 км на схід від Анже.

1 січня 2013 року цей муніципалітет увійшов до новоствореного муніципалітету Боже-ан-Анжу, що об'єднує Боже, Монполлен, Понтіньє, Сен-Мартен-д'Арсе та Ле-В'єй-Боже.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 94 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 249,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Понтіньє на сайті французького Національного інституту географії
 Понтіньє на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Мен і Луара

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Мен і Луара